El Potrerillo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Potrerillo, Guerrero, ort, 
 El Potrerillo, Veracruz, ort, Cosoleacaque, 

Robotskapade Mexikoförgreningar